Недоспасов — фамилия; имеет женскую форму Недоспасова.
 Недоспасов, Артур Владимирович (род. 1928) — советский и российский физик, профессор МФТИ,
 Недоспасов, Сергей Артурович (род. 1952) — российский биолог, специалист в области молекулярной биологии и генетики, иммунологии и биотехнологии, академик РАН (2016).